Friedrich Wilhelm Kast ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Wilhelm Kast (1724–1808), deutscher Kantor und Komponist
 Friedrich Wilhelm Kast (1809–1873), deutscher Holzhändler und Politiker